Повіт Цудзукі
Район Цудзукі
Цудзукі (Ойта)
Цудзукі (Сідзуока)